Дишка́нт — прізвище, ймовірно єврейського походження.

Відомі носії 
 Дишкант Вадим Васильович — український журналіст, мистецтвознавець, театральний критик.
 Дишкант Василь Мартинович — український правник, педагог, учасник Національно-визвольних змагань, діяч ОУН, політв'язень.
 Дишкант Віктор Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дишкант Віталій Іванович (1989—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Дишкант Олександр Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дишкант Тарас Петрович — український краєзнавець.
 Дишкант Петро Юхимович (1905—1944) — гравець київського «Динамо» першого складу, загинув під час Другої світової війни.